Ла Меса де лос Индиос има више значења:

 Ла Меса де лос Индиос (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Меса де лос Индиос (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику